Esmeraldas signifie « émeraudes » en espagnol et en portugais.

Cinéma et télévision 

 Esmeraldas, telenovela colombienne diffusée en 2015.

Toponyme 

 Esmeraldas, une municipalité de l'État du Minas Gerais.

 la ville d'Esmeraldas ;
 la province d'Esmeraldas ;
 le canton d'Esmeraldas.

Hydronyme 

 le .

Biologie 
Esmeraldas est un nom d'espèce notamment porté par :
 Pristimantis esmeraldas ou Eleutherodactylus esmeraldas, une espèce d'amphibiens de la famille des Craugastoridae ;
 Theridiosoma esmeraldas, une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Theridiosomatidae.

Voir aussi